Tilt steht für:

 Tilt (Fotografie), Fachbegriff aus der Fotografie
 Tilt (Musikprojekt), britisches Trance-Projekt
 Tilt (Tjost), Beschrankung im mittelalterlichen Tjost (Lanzenstechen)
 ein Mechanismus bei Flipperautomaten, siehe Flipperautomat #Der Tilt-Mechanismus
 Tilt-und-Shift-Objektiv, spezielles Kamera-Objektiv
 eine konstruktive Vorrichtung zur Änderung der Neigung von Richtantennen, siehe Remote Electrical Tilt
 Tilt Rock, Berg auf der westantarktischen Alexander-I.-Insel
 Tilt!, der Titel des jährlichen satirischen Jahresrückblicks von Urban Priol

Filmtitel:
 Tilt (1979), US-amerikanischer Spielfilm (deutscher Titel: Flipper Queen – Ich kann’s am besten) 
 Tilt (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2005)
 Tilt (2015), US-amerikanischer Spielfilm 

Siehe auch:
 Full Tilt